Nathusius steht für:
 Nathusius (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Nathusius (Adelsgeschlecht), preußisches Adelsgeschlecht
 Nathusius’ Pipistrelle, Fledermausart, siehe Rauhautfledermaus
 Nathusius’ Taubenapfel, Apfelsorte
 Marie-Nathusius-Rose, Rosensorte
 Hermann-von-Nathusius-Medaille, Auszeichnung in der Tierzucht
 Fall Nathusius, Militärprozess 1924 mit weltweitem Medienecho

Nathusius ist der Name folgender Unternehmen:
 Gottlob Nathusius (Unternehmen), deutsche Tabakfabrik
 Nathusius Maschinenfabrik, siehe Maschinenfabrik zu Hundisburg
 Nathusius Gewerbeanstalten Althaldensleben, deutscher Mischkonzern
 Porzellanfabrik Nathusius, deutsche Porzellanfabrik
 Zuckerfabrik Nathusius, deutsche Rübenzuckerfabrik